Legende:
In der Saison 2001/02 wurde der Uhlenhorster HC zum 2. Mal nach 1964 Deutscher Hallenmeister.

Hauptrunde

Endrunde 
Die Endrunde um die deutsche Meisterschaft fand am 12. und 13. Januar 2002 in der Rhein-Ruhr-Halle Duisburg statt:

Aufstieg 
Als Gruppensieger der 2. Bundesliga stiegen auf: Hannover 78 (Nord), TuS Lichterfelde (Ost), HTC Stuttgarter Kickers (Süd), Schwarz-Weiß Köln (West).

Quellen 
 hockey.de → Bundesliga Halle 01/02

2001
Hockey 2001
Hockey 2002